

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Prl“ beginnt.

Prl 



Prla 
 Prlainović, Andrija (* 1987), serbischer Wasserballer

Prli 
 Prlić, Jadranko (* 1959), bosnisch-kroatischer Politiker und Kriegsverbrecher